Блиново — название населённых пунктов в России:

 Блиново — село в Володарском районе Астраханской области.
 Блиново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Блиново — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение.
 Блиново — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Югское сельское поселение.
 Блиново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Блиново — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Блиново — микрорайон в Адлерском районе города Сочи, Краснодарский край.
 Блиново — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Блиново — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Блиново — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Блиново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Блиново — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Блиново — деревня в Калининском районе Тверской области.